Дырочники — русское название одноклеточных протистов имеющих продырявленную раковину.

Может означать названия таксонов:
 Дырочники — Фораминиферы
 Кремнёвые дырочники — Радиолярии
 Твердораковинные дырочники — Корненожки (Ризоподы)

См. также 
 Дырка (значения)
 Дырники — религиозная группа.

Примечания